Бертони () — фамилия итальянского происхождения. Известные носители:

 Бертони, Гаспаре (1777—1853) — итальянский католический священник, святой.
 Бертони, Даниэль (род. 1955) — аргентинский футболист.
 Бертони, Джованни Антонио (1906—1964) — советский разведчик, полковник.
  (1872—1947) — итальянский революционер, участник анархистского движения в Швейцарии, последователь Кропоткина.
  (1857–1929) — швейцарский натуралист.
 Бертони, Ренцо (??—1938) — итальянский журналист.
 Бертони, Серджо (1915—1995) — итальянский футболист.
 Бертони, Фердинандо (1725—1813) — итальянский композитор, капельмейстер и органист.
 Бертони, Фламинио (1903—1964) — итальянский автомобильный дизайнер, скульптор и архитектор.
 Бертони, Эдгар (род. 1981) — итальянский и бразильский футболист, игрок в мини-футбол.